Kállai, Kállay kan verwijzen naar:
 Béni Kállay de Nagy-Kálló (Benjamin von Kállay)
 Miklós Kállay de Nagy-Kálló